Александр Соломонович Ляховский (, , Минская область) — белорусский шашист (очные и заочные шашки), шашечный композитор, шашечно-шахматный журналист, организатор соревнований по шашкам и шашечной композиции, судья, тренер по шахматам и шашкам, спортивный функционер.

Биография 
Родился в Свири, детские и школьные годы прошли в городе Воложино, Минской области. Проживает в Жодино.

Образование 
 Воложинская средняя школа № 2. А. С. Ляховский так вспоминает своих учителей:
первый учитель Новицкий Антон Антонович. Любимые учителя: классный руководитель с пятого класса Журкевич Лидия Семеновна и Инфарович Тамара Ивановна, преподаватель математики.
 1978 — Минский архитектурно-строительный техникум
 Белорусский политехнический институт, инженер-строитель.

Советская Армия 
В 1970—1972 годах проходил службу в г. Иванове и Ярославле. По словам А. С. Ляховского, «Занимался штабной работой в секретной службе».

Трудовая деятельность 
Мастер, прораб, начальник стройучастка, главный инженер, начальник стройуправления, директор строительных предприятий. Участвовал в строительстве Смолевичской бройлерной птицефабрики, Краснознаменского комбикормового завода с элеватором, Комбината «Западный» в Смолевичском районе, производственной базы Жодинского стройтреста 29, горно-обогатительном комбинате в Эрденете (Монголия). Пробыл два года в загранкомандировке 1990-92 гг. на должности главного инженера строительного управления с повышением до заместителя начальника управления строительства «Медьмолибенстрой» г. Эрденет, в состав которого входили все строительные управления.

С декабря 1998 года, после перенесённого инфаркта и операции шунтирования, — на пенсии.

Семья 
Женат с 1968 года. Двое взрослых сыновей. Старший на госслужбе в Смолевичском райисполкоме, председатель районного Совета.

Спортивные достижения 
Мастер спорта СССР по шашкам (1984) и Белоруссии по шашечной композиции. Судья национальной категории по шашкам. Ответственный представитель Белорусской федерации шашек по Минской области (ранее — должность называлась председатель федерации шашек Минской области, которая была ликвидирована в связи с объединением с республиканской федерацией). Чемпион Минска среди юношей 1966 года. Дважды чемпион Белоруссии по шашечной композиции. Первый чемпион мира по интернет-игре 2010 года. Чемпион Белоруссии по композиции в разделах концовки — 64 и проблемы — 100, пятикратный чемпион страны по заочной игре в шашки. Третий призёр чемпионата мира по электронной переписке 2009 года. Многократный призёр чемпионатов Белоруссии по композиции и игре по переписке разных лет. Десятикратный чемпион Минской области по очной игре. Дважды чемпион Белоруссии среди инвалидов.

Журналистика 
Ведущий шахматно-шашечных отделов в газетах Беларуси: еженедельников «7 дней», «Обозреватель», «Переходный возраст» (все — Минск), газет «Белорусская нива» Минск, «Мінская праўда» (все — Минск), «Жодзінскія навіны» (Жодино), шашечных отделы в газетах «Рэспубліка», «Борисовские новости», «Борисовский курьер». Выпустил четырнадцать сборников чемпионатов РБ по переписке, два Минской области и один Витебской области, совместно с Н. В. Куриловичем написали книгу «Азбука шашек» (2005).

Тренерская работа 
Обучал игре в шахматы и шашки школьников в СШ № 8 г. Жодино. Подготовил призёров чемпионата РБ и чемпионов Минской области среди юношей.

Примечания

Ссылки 
 http://gate.belta.by/7days_plus.nsf/All/B2C65559E0CB17E3C225781D004AD079?OpenDocument
 http://www.zhodinonews.by/?p=4275

Мастера спорта СССР по шашкам
Мастера спорта Белоруссии
Шашисты Белоруссии
Тренеры по шашкам
Шахматные тренеры Белоруссии
Шахматные тренеры СССР
Шашечные судьи
Шашечные композиторы Белоруссии
Шашечные деятели
Шашечные журналисты
Шахматные журналисты
Персоналии:Жодино